Cerro del Mirador puede referirse a los siguientes lugares:

México 

 Cerro del Mirador (Nuevo León), Montaña en Nuevo León
 Cerro del Mirador (ciudad), Coatzintla, Veracruz

España 

 Cerro del Mirador (colina), Andalucía, Provincia de Cádiz,